Эсекьель — мужское личное имя, испанский эквивалент Иезекииль.

Топонимы 
  — муниципалитет в штате Керетаро Мексики.
 Эсекьель-Монтес — город, административный центр одноимённого муниципалитета.
  — муниципалитет в штате Баринас Венесуэлы.
  — муниципалитет в штате Кохедес Венесуэлы.
  — муниципалитет в штате Монагас Венесуэлы.